Behnitzer See steht für folgende Gewässer in der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg:

 Groß Behnitzer See
 Klein Behnitzer See